Cucuieți ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cucuieți (Solonț), Dorf im Kreis Bacău
 Cucuieți (Dofteana), Dorf im Kreis Bacău
 Cucuieți (Călărași), Dorf im Kreis Călărași